Луцій Коссоній Егій Марулл (*Lucius Cossonius Eggius Marullus, д/н —після 199) — державний діяч часів Римської імперії.
 Луцій Егій Марулл (*Lucius Eggius Marullus, д/н — після 111) — державний діяч часів Римської імперії.